Dieminger ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Dieminger († 1460), deutscher Geistlicher
 Walter Dieminger (1907–2000), deutscher Geophysiker und Hochfrequenztechniker